Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1956 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Mary Bevis Hawton et Thelma Coyne Long battent Mary Carter Reitano et Beryl Penrose en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Sept équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1956
Australie Double dames
Sport en Australie en 1956
Compétition de tennis à Brisbane